Евгений Коровин: Коровин, Евгений Александрович (1892—1964) — юрист, член-корреспондент АН СССР.
 Коровин, Евгений Александрович (1925—1986) — первый секретарь Каменск-Уральского горкома КПСС.
 Коровин, Евгений Петрович (1891—1963) — советский ботаник.